Дмитрий Шмидт:
 Шмидт, Дмитрий Аркадьевич (1896—1937) — советский военачальник.
 Шмидт, Дмитрий Сергеевич (род. 1993) — казахстанский футболист.